Ženská dvouhra Qatar Total Open 2018 probíhala v polovině února 2018. Do singlové soutěže dauhaského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla česká světová pětka Karolína Plíšková, kterou ve třetím kole vyřadila americká kvalifikantka CiCi Bellisová. Do turnaje zasáhlo devět z deseti členek elitní světové desítky žebříčku WTA, vyjma osmé v pořadí Američanky Venus Williamsové.

Caroline Wozniacká a Simona Halepová do turnaje vstoupily jako soupeřky o post světové jedničky. Aby se Halepová vrátila do čela, musela postoupit alespoň do čtvrtfinále a o kolo dále než Wozniacká. Po čtvrtfinálové výhře nad americkou kvalifikantkou Catherine Bellisovou ovšem z turnaje odstoupila z důvodu zánětu šlach v chodidle.

Vítězkou se stala šestnáctá nasazená Češka Petra Kvitová, jež ve finále zdolala turnajovou čtyřku Garbiñe Muguruzaovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–3 a 6–4. Aktivní poměr vzájemných zápasů navýšila na 4–1. V probíhající sezóně si připsala po petrohradském triumfu druhé turnajové vítězství, které představovalo dvacátý druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Česká tenistka finálovou výhrou prodloužila vítěznou šňůru již na 13 duelů v řadě a k vyrovnání osobního maxima neporazitelnosti jí scházela jedna výhra. Ziskem trofeje si poprvé od června 2016 zajistila návrat do Top 10, když na desátém místě vystřídala Görgesovou. Na turnaji přitom otočila průběh tří zápasů. V semifinále popáté v kariéře přehrála světovou jedničku, přestože šla Wozniacká dvakrát servírovat na vítězství v zápase.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2018
WTA Tour 2018